Deutsche Rentenversicherung Bund
 Deutscher Richterbund